Riksdagens arvodesnämnd är en förvaltningsmyndighet, som lyder under Sveriges riksdag och har till uppgift att bestämma nivån på riksdagsledamöternas ersättningar, däribland månadsarvoden och avgångsförmåner. Ledamöterna i nämnden utses av Riksdagens förvaltningsstyrelse.

Statsrådens arvoden beslutas av statsrådsarvodesnämnden.

Fastställda belopp 
{| class="wikitable"
|+Fastställda arvodesbelopp, kronor per månad
|-
! År !! Talmannen !! Utskottsordförande !! Riksdagsledamot
|-
|1994
|
|
|26 500
|-
|1996
|
|
|27 500
|-
|1997
|
|
|29 500
|-
|1998
|
|
|30 300
|-
|1999-01-01
|
|
|36 000
|-
| 1999-10-01 || 88 000 || 45 600 || 38 000
|-
| 2000 || 93 000 || 48 000 || 40 000
|-
| 2001 || 97 000 || 49 800 || 41 500
|-
| 2002 || 102 000 || 51 840 || 43 200
|-
| 2003 || 106 000 || 54 000 || 45 000
|-
| 2004 || 111 000 || 55 680 || 46 400
|-
| 2005 || 116 000 || 57 600 || 48 000
|-
| 2006 || 121 000 || 61 440 || 51 200
|-
| 2007 || 126 000 || 63 480 || 52 900
|-
| 2008 || 131 000 || 64 900 ||  54 500
|-
| 2009 || 135 000 || 66 000 || 55 000
|-
| 2010 || 140 000 || 67 200 || 56 000
|-
| 2011 || 144 000 || 68 400 || 57 000
|-
| 2012 || 148 000 || 69 960 || 58 300
|-
| 2013 || 152 000 || 70 860 || 59 800
|-
| 2014 || 156 000 || 73 200 || 61 000
|-
| 2015 || 160 000 || 74 880 || 62 400
|-
| 2016 || 164 000 || 76 540 || 63 800
|-
| 2017 || 168 000 || 78 480 || 65 400
|-
| 2018 || 172 000 || 80 280 || 66 900
|-
| 2019 || 176 000 || 82 080 || 68 400
|-
| 2021 || 180 000 || 83 880 || 69 900
|-
| 2022 || 184 000 || 85 800|| 71 500
|-|}

Externa länkar 
 Riksdagens webbplats om Riksdagens arvodesnämnd
Verksamhetsredogörelse för riksdagens arvodesnämnd 2020

Myndigheter under Sveriges riksdag